logika modalna – sposób klasyfikowania zdań
 modalność – charakteryzowanie zjawisk ze względu na to, jak istnieją
 modalność językowa – związek emocjonalny wypowiadającego się z treścią wypowiedzi
 modalność – w muzyce, system oparty na stałych strukturach dźwiękowych, typach skal